Trattnig ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Timber-Trattnig (1966–2000), österreichischer Autor, Grafiker, Musiker, bildender und multimedialer Künstler
 Kriemhild Trattnig (* 1937), österreichische Politikerin der FPÖ in Kärnten
 Matthias Trattnig (* 1979), österreichischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Trattnigg
 Tratnik